Сасыколи — крупнейшее село Харабалинского района Астраханской области, административный центр Сасыкольского сельсовета.

География и климат 
Село Сасыколи расположено на берегах реки Ашулук в 24 километрах к северо-западу от города Харабали. Через село проходит автодорога Астрахань — Ахтубинск — Волгоград.

Климат характеризуется холодной зимой и жарким летом с наличием большого количества сильных восточных и юго-восточных ветров. Среднегодовая температура воздуха по данным Харабалинской метеостанции +8,5 С. Среднемесячная температура января, самого холодного месяца −9 С, однако, может понижаться до −40 С. Среднемесячная температура самого жаркого месяца +25, а абсолютный максимум достигает +40 С и более.

Флора села Сасыколи это: деревья, кустарники, травы, цветы, овощи и фруктовые деревья. Деревья: ива белая, ива ломкая, тополь, шелковица, лох, вяз, ясень. Все эти деревья неприхотливы, хорошо переносят разливы рек. Произрастает множество фруктовых деревьев.

История 
Первыми поселенцами села Сасыколи были чуваши, выселенные в 1797 году из села Капустин Яр Черноярского уезда. Позднее население увеличилось переселенцами из Воронежской и Тамбовской губерний. Сюда же в конце 18 века устремились беглые крестьяне центральных губерний России.

Название «Сасыколи» было дано потому, что после полой воды в этой песчаной местности оставалось очень много рыбы, она лежала на солнце, портилась и издавала неприятный запах. Поэтому это место стали называть «Сасык коль», что в переводе с тюркского означает вонючее озеро.

7 февраля 1918 года в Сасыколи была провозглашена Советская власть. В 1926 году была образована артель инвалидов «Красный плотник». В августе 1927 года в Сасыколях была создана артель «Овцевод». В 1930 году артель «Овцевод» была реорганизована в колхоз «Садовод», куда вошли жители села Сасыколи и села Кочковатка, а артель «Красный плотник» — в рыболовецкий колхоз «Волна». В 1935 году колхоз «Садовод» был расформирован на три: им. Кирова, им. Куйбышева, им. Мичурина. Колхоз «Животновод» отделился несколько раньше. В послевоенный период колхоз им. Мичурина слился с колхозом им. Кирова. В конце 1957 года колхоз «Волна» был присоединен к колхозу им. Кирова.

С лета 1944 года по 1 января 1963 года Сасыколи являлся административным центром Сасыкольского района Астраханской области.

В селе родился Герой Советского Союза Гавриил Зуев.

Население 
Динамика численности населения

Экономика села 
Большая часть населения работает в государственных или обслуживающих организациях. Другая часть населения работает в крестьянско-фермерских хозяйствах постоянными или сезонными рабочими.

Учреждения села 
 Астрахань автодорремстрой № 4
 АТС
 Отделение Сбербанка России
 Две библиотеки
 Больница
 Детский сад «Звёздочка»
 Дом культуры
 МПУПЖКХ
 Лесничество
 Полиция
 Пекарня
 Отделение Почты России
 Детская школа искусств № 19
 Сасыкольская средняя школа
 Детский дом

Известные жители и уроженцы 
 Кожевников, Алексей Кириллович (1919—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Коноплёв, Григорий Георгиевич (1925—2017) — Герой Социалистического Труда. Его именем названа местная средняя школа.

Примечания

Ссылки 
 Школа села Сасыколи
 Библиотека с. Сасыколи
 
 Погода в Сасыколи
 Официальный сайт

Населённые пункты Харабалинского района